Рипли има више значења:
 Округ Рипли (Индијана)
 Округ Рипли (Мисури)
 Рипли (Њујорк)
 Рипли (Калифорнија)
 Рипли (Западна Вирџинија)
 Рипли (Илиноис)
 Рипли (Мисисипи)
 Рипли (Оклахома)
 Рипли (Охајо)
 Рипли (Тенеси)